

Антіок — місто, штат Каліфорнія
 Антіок — селище, штат Іллінойс
 Антіок — селище, штат Огайо

Див. також 
 Антіох (значення)